Ecuatitla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Ecuatitla, Hidalgo, Huejutla de Reyes, 
 Ecuatitla, San Luis Potosí, Tamazunchale, 

Robotskapade Mexikoförgreningar